Opolsko vojvodstvo (poljski: województwo opolskie) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Zauzima površinu od 9.412,5 km² s 1 mil. stanovnika. Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Opole.

Gradovi i mjesta 

1. Opole (128.034)
2. Kędzierzyn-Koźle (65.572)
3. Nysa (47.283)
4. Brzeg (38.303)
5. Kluczbork (25.910)
6. Prudnik (23.133)
7. Strzelce Opolskie (20.059)
8. Krapkowice (18.112)
9. Namysłów (16.557)
10. Głuchołazy (14.887)
11. Głubczyce (13.333)
12. Zdzieszowice (13.329)
13. Olesno (10.106)
14. Ozimek (9.944)
15. Grodków (8.771)
16. Zawadzkie (8.331)
17. Praszka (8.230)
18. Paczków (8.147)

19. Niemodlin (6.849)
20. Kietrz (6.365)
21. Wołczyn (6.139)
22. Gogolin (6.077)
23. Lewin Brzeski (5.826)
24. Głogówek (5.816)
25. Otmuchów (5.261)
26. Dobrodzień (4.168)
27. Byczyna (3.677)
28. Kolonowskie (3.432)
29. Baborów (3.175)
30. Leśnica (2.945)
31. Prószków (2.713)
32. Biała Prudnicka (2.653)
33. Gorzów Śląski (2.606)
34. Korfantów (1.883)
35. Ujazd (1.652)

Ostala naselja: Osiek Duży (3649)

Administrativna podjela 
Opolsko vojvodstvo čini 12 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 1 gradski i 11 zemljišnih, koji su potom podijeljeni na 71 općinu (poljski gmina).

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva